Artemivsk může být:
 Bachmut – město v Doněcké oblasti na Ukrajině v letech 1924–2016 ukrajinsky nazývané Artemivsk
 Kypuče – město v Luhanské oblasti na Ukrajině nazývané v letech 1923–2016 ukrajinsky Artemivsk

Externí odkazy